Виктория Азаренко — победительница соревнований.

Каролина Возняцки защищала свой титул в качестве четвёртой сеянной, но уступила в четвёртом круге.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со 2 круга.

  Виктория Азаренко (Титул)
  Мария Шарапова (Финал)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Каролина Возняцки (Четвёртый раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Марион Бартоли (Четвертьфинал)
  Ли На (Четвертьфинал)
  Вера Звонарёва (Третий раунд, отказ)
  Франческа Скьявоне (Третий раунд, отказ)
  Сабина Лисицки (Второй раунд)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)
  Юлия Гёргес (Четвёртый раунд)
  Ана Иванович (Полуфинал)
  Доминика Цибулкова ''(Третий раунд)

<li> Пэн Шуай (Второй раунд)
<li> Анжелика Кербер (Полуфинал)
<li> Даниэла Гантухова (Второй раунд)
<li> Мария Кириленко (Четвертьфинал)
<li> Роберта Винчи (Четвёртый раунд)
<li> Янина Викмайер (Второй раунд)
<li> Луция Шафаржова (Четвёртый раунд)
<li> Анабель Медина Гарригес (Третий раунд)
<li> Светлана Кузнецова (Третий раунд)
<li> Моника Никулеску (Второй раунд)
<li> Флавия Пеннетта (Третий раунд)
<li> Петра Цетковская (Второй раунд)
<li> Кайя Канепи (Второй раунд)
<li> Надежда Петрова (Четвёртый раунд)
<li> Чжэн Цзе (Третий раунд)
<li> Кристина Макхейл (Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

BNP Paribas Open 2012